

Astronomia 
Glushko – cratere lunare
6357 Glushko – asteroide della fascia principale

Persone 
Julia Glushko – tennista israeliana
Valentin Petrovič Gluško (Валентин Петрович Глушко), traslitterato anche Glushko – ingegnere aeronautico sovietico